Moberg är ett svenskt efternamn och kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Moberg 6 150
 Mobergh 18
Tillsammans blir detta 6 168 personer.

Personer med efternamnet Moberg
 Adolf Moberg (1813–1895), finländsk kemist och fysiker
 Anders Moberg (född 1950), affärsman
 Anders Moberg (ingenjör) (1803–1866)
 Arvid Moberg (1885–1949), militär
 Axel Moberg (1872–1955), orientalist

 Birgit Moberg-Kejving (1918–2004), sångerska och textförfattare

 Carina Moberg (1966–2012), politiker, socialdemokrat
 Carina Moberg-Eyre (född 1954), konstnär
 Carl Moberg (1842–1905), jurist och politiker
 Carl Daniel Moberg (1843–1901), industriman och uppfinnare
 Carl-Allan Moberg (1896–1978), musikforskare
 Carl-Axel Moberg (1915–1987), arkeolog, professor
 Christina Moberg (född 1947), professor i organisk kemi

 David Moberg Karlsson (född 1994), fotbollsspelare

 Ellen Moberg (1874–1955), förskolepionjär och politiker
 Elsa Moberg (1889–2001), skohandlare, äldsta svenskan någonsin
 Erik Moberg, flera personer
 Erik Moberg (fotbollsspelare) (född 1986)
 Erik Moberg (kirurg) (1905–1993) 
 Esmeralda Moberg (född 1975), folksångerska
 Eva Moberg (1932–2011), författare, dramatiker samt debattör
 Eva Moberg (orienterare) (aktiv 1978–1980)
 Eva X Moberg (1962–1999), journalist och vänsteraktivist
 Frida Östergren-Moberg (1879–1939), fotograf

 Gudrun Moberg (1911–1974), skådespelare och sångerska
 Gustaf Moberg, flera personer
 Gustaf Moberg (1854–1903), militär 
 Gustaf Moberg (1875–1961), militär och gymnastiklärare
 Gösta Moberg, flera personer
 Gösta Moberg (friidrottare) (född 1932), löpare
 Gösta Moberg (forskningsresande) (1894–1975), forskningsresande och författare

 Harald Moberg (1906–1990), agronom
 Harry Moberg (1927–2018), konstnär

 Ida Moberg (1859–1947), finländsk kompositör och musikpedagog

 Johan Christian Moberg (1854–1915), paleontolog och geolog
 Jöns Petter Moberg (1834–1895). yrkesmålare och konstnär
 Jörgen Moberg (född 1971), fotbollsspelare

 Lars Moberg, flera personer
 Lars Moberg (gitarrist) (född 1956), gitarrist, tonsättare och musikproducent
 Lars Moberg (journalist) (född 1953), journalist och utrikesreporter
 Lars Moberg (kyrkomusiker) (1933–2009)
 Lars-Erik Moberg (född 1957), kanotist
 Lennart Moberg, flera personer
 Lennart Moberg (filolog) (1914–2005), professor i nordiska språk 
 Lennart Moberg (friidrottare) (1918–1991), trestegshoppare
 Ludvig Moberg (1866–1935), läkare, dermatolog

 Maj Moberg-Montan (1908–1986), konstnär och tecknare
 Maria Moberg (1877–1948), förskolepionjär
 Mathias Moberg (1798–1871), militär och porträttmålare
 Maurice Moberg (1923–2014), konstnär

 Olle Moberg (1917–2002), översättare
 Olof Moberg (född 1948), författare
 Osvald Moberg (1888–1933), gymnast
 Otto Moberg (1880–1961), ingenjör

 Peer Moberg (född 1971), norsk seglare
 Peter Moberg (1747–1824), språkman och läroboksförfattare
 Pyret Moberg (född 1947), artist och kompositör

 Roland Moberg (född 1939), botanist
 Rune Moberg (1912–1999), journalist, manusförfattare, revyförfattare och underhållningsförfattare
 Ruth Moberg (1912–1997), skådespelare och operasångerska, sopran

 Sten-Erik Moberg (född 1947), artist och kompositör, se Pyret Moberg
 Susanne Moberg (född 1986), fotbollsspelare
 Sven Moberg (1919–1994), ämbetsman och politiker, socialdemokrat 
 Sven Moberg (arkitekt)(1912–2001)

 Valborg Moberg (1855–1882), skådespelare
 Vilhelm Moberg (1898–1973), författare och journalist

 Wilhelm Moberg, flera personer
 Wilhelm Moberg (häradshövding) (1857–1923)
 Wilhelm Moberg (läkare) (1832–1880), läkare, professor

 Åke Moberg (1926–2013), handbollsspelare, modern femkampare
 Åsa Moberg (född 1947), svensk författare, journalist och översättare.

Källor

Svenska efternamn